Osoby o tym nazwisku:
 Clement Quartey – ghański bokser
 Ebenezer Quartey – ghański lekkoatleta
 Jonathan Quartey – ghański piłkarz